Liquide Hydraulique Synthétique (LHS) is een rode synthetische hydraulische vloeistof voor Citroëns hydropneumatische systemen tot 1964.

In 1964 herzag Citroën het veersysteem en werd de donkerrode vloeistof vervangen door LHS2 en in 1966 door de groene  Liquide Hydraulique Minéral (LHM). LHM en LHS zijn onderling niet uitwisselbaar; vandaar de verschillende kleuren van de vloeistof.

Citroën